Een Amerikaans acteur, zie Charles Cooper (acteur)
 Een Curaçaos politicus, zie Charles Cooper (politicus)